Wilamowice steht für folgende geografische Objekte in Polen:

 Wilamowice, Stadt in der Woiwodschaft Schlesien
 Wilamowice (Ciepłowody), Dorf in der Gmina Ciepłowody, Powiat Ząbkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Wilamowice (Dzierzążnia), Dorf in der Gmina Dzierzążnia, Powiat Płoński, Woiwodschaft Masowien
 Wilamowice (Skoczów), Dorf in der Gmina Skoczów, Powiat Cieszyński, Woiwodschaft Schlesien
 Gmina Wilamowice, Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Bielski, Woiwodschaft Schlesien

Siehe auch:

 Wilamowice Nyskie, Ortschaft der Gmina Głuchołazy, Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole, Polen